Dobrepolje (deutsch: Gutenfeld) ist eine Gemeinde in Slowenien.

Ortschaften 
Die Gemeinde Dobrepolje besteht aus folgenden Ortschaften:

In der Ortschaft Videm befindet sich die Gemeindeverwaltung sowie Einkaufszentren, Kino oder Bank. In Predstruge befinden sich ein Kieswerk sowie ein kleiner Bahnhof, der an der Bahnstrecke vom Grosuplje nach Kočevje (Gottschee) liegt. Die Firma Iskra betrieb hier einst ein Werk für Relais.

Bei der Kirche von Sveti Anton (Sankt Anton) in Zdenska vas hat man den schönsten Ausblick ins Tal Richtung Süden.

Bevölkerung 
Die Gemeinde Dobrepolje hat insgesamt 3711 Einwohner, davon sind 1749 männlich und 1795 weiblich. Das Durchschnittsalter beträgt 38,31 Jahre.

Der Zensus aus dem Jahre 2002 ergab 3396 Einwohner (95,8 %) mit Slowenisch als Muttersprache und 21 Einwohner (0,6 %) mit Serbokroatisch als Muttersprache. Bei 69 (1,9 %) war diese unbekannt. 2868 oder 80,9 % der Einwohner sind katholisch.

Söhne und Töchter 
 Anton Jamnik (* 1961), katholischer Geistlicher und Weihbischof in Ljubljana

Weblinks 

Ort in Slowenien
Osrednjeslovenska
Dolenjska